Цимбалин — музыкальный инструмент из стеклянных стаканов на деревянном поставце с соломой, по стаканам бьют молоточками; не путать с цимбалы.
 Цимбалин, Владимир Владимирович (1873—1920) — русский врач, его имя носит петербургская улица Цимбалина.
 Цимбалин, Константин Иванович (1807—?) — русский баснописец.

См. также 
 «Цимбелин» (1610) — пьеса Уильяма Шекспира.

Примечания